Příjmení Humpál, přechýleně Humpálová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Josef Humpál (1918–1984), český fotbalista a trenér (od roku 1946 působil v zahraničí), bratr Karla Humpála
 Karel Humpál (19??–1957), český fotbalista, bratr Josefa Humpála
 Václav Humpál (1940–1998), český a československý politik

Ženský tvar
 Hana Humpálová – Únos českých turistek v Balúčistánu

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení